A Taça dos Campeões Europeus 1973–74 foi a décima nona edição da Taça dos Campeões Europeus que foi conquistada pela primeira vez pelo Bayern de Munique, começando seu período de três anos de dominação da europa, em uma final contra o Atlético de Madrid. 

Esta foi a primeira vez que um clube alemão foi campeão e a primeira final que exigiu outro jogo após o primeiro jogo ter sido empatado por 1-1 após o tempo extra.

O Ajax, campeão da última edição, foi eliminado pela CSKA Sofia na segunda rodada.

Primeira fase 

|}

¹ Bayern de Munique venceu por 4-3 nas cobranças de pênalti.

Esquema 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2|RD1=Primeira Fase|RD2=Segunda Fase|RD3=Quartos-de-final|RD4=Meias-finais|RD5=Final|time-width=130|golsi-width=25|golsv-width=25|RD1-time01= Viking FK|RD1-gols01-1=1|RD1-gols01-2=0|RD1-gols01-agg=1|RD1-time02= Spartak Trnava|RD1-gols02-1=2|RD1-gols02-2=1|RD1-gols02-agg=3|RD1-time03= Zorya Voroshilovgrad|RD1-gols03-1=2|RD1-gols03-2=1|RD1-gols03-agg=3|RD1-time04= APOEL Nicosia|RD1-gols04-1=0|RD1-gols04-2=0|RD1-gols04-agg=0|RD1-time05= Benfica|RD1-gols05-1=1|RD1-gols05-2=1|RD1-gols05-agg=2|RD1-time06= Olympiakos|RD1-gols06-1=0|RD1-gols06-2=0|RD1-gols06-agg=0|RD1-time07= Waterford United|RD1-gols07-1=2|RD1-gols07-2=0|RD1-gols07-agg=2|RD1-time08= Újpesti Dózsa|RD1-gols08-1=3|RD1-gols08-2=3|RD1-gols08-agg=6|RD1-time09= Bayern Munique  (gp) |RD1-gols09-1=3|RD1-gols09-2=1|RD1-gols09-agg=4 (4)|RD1-time10= Åtvidabergs FF|RD1-gols10-1=1|RD1-gols10-2=3|RD1-gols10-agg=4 (3)|RD1-time11= Dynamo Dresden|RD1-gols11-1=2|RD1-gols11-2=2|RD1-gols11-agg=4|RD1-time12= Juventus|RD1-gols12-1=0|RD1-gols12-2=3|RD1-gols12-agg=3|RD1-time13= Ajax|RD1-gols13-1=-|RD1-gols13-2=-|RD1-gols13-agg=(w)|RD1-time14= Dinamo Tirana|RD1-gols14-1=-|RD1-gols14-2=-|RD1-gols14-agg=(o)|RD1-time15= CSKA Sofia|RD1-gols15-1=3|RD1-gols15-2=1|RD1-gols15-agg=4|RD1-time16= Wacker Innsbruck|RD1-gols16-1=0|RD1-gols16-2=0|RD1-gols16-agg=0|RD1-time17= Club Brugge|RD1-gols17-1=8|RD1-gols17-2=2|RD1-gols17-agg=10|RD1-time18= Floriana FC|RD1-gols18-1=0|RD1-gols18-2=0|RD1-gols18-agg=0|RD1-time19= FC Basel|RD1-gols19-1=5|RD1-gols19-2=6|RD1-gols19-agg=11|RD1-time20= Fram Reykjavík|RD1-gols20-1=0|RD1-gols20-2=2|RD1-gols20-agg=2|RD1-time21= TPS|RD1-gols21-1=1|RD1-gols21-2=0|RD1-gols21-agg=1|RD1-time22= Celtic Glasgow|RD1-gols22-1=6|RD1-gols22-2=3|RD1-gols22-agg=9|RD1-time23= Vejle BK|RD1-gols23-1=2|RD1-gols23-2=1|RD1-gols23-agg=3|RD1-time24= FC Nantes|RD1-gols24-1=2|RD1-gols24-2=0|RD1-gols24-agg=2|RD1-time25= Estrela Vermelha|RD1-gols25-1=2|RD1-gols25-2=1|RD1-gols25-agg=3|RD1-time26= Stal Mielec|RD1-gols26-1=1|RD1-gols26-2=0|RD1-gols26-agg=1|RD1-time27= Jeunesse Esch|RD1-gols27-1=1|RD1-gols27-2=0|RD1-gols27-agg=1|RD1-time28= Liverpool|RD1-gols28-1=1|RD1-gols28-2=2|RD1-gols28-agg=3|RD1-time29= Crusaders|RD1-gols29-1=0|RD1-gols29-2=0|RD1-gols29-agg=0|RD1-time30= Dinamo Bucareste|RD1-gols30-1=1|RD1-gols30-2=11|RD1-gols30-agg=12|RD1-time31= Atl. Madrid  (a.p.) |RD1-gols31-1=0|RD1-gols31-2=1|RD1-gols31-agg=1|RD1-time32= Galatasaray|RD1-gols32-1=0|RD1-gols32-2=0|RD1-gols32-agg=0|RD2-time01= Spartak Trnava|RD2-gols01-1=1|RD2-gols01-2=0|RD2-gols01-agg=1|RD2-time02= Zorya Voroshilovgrad|RD2-gols02-1=0|RD2-gols02-2=0|RD2-gols02-agg=0|RD2-time03= Benfica|RD2-gols03-1=1|RD2-gols03-2=0|RD2-gols03-agg=1|RD2-time04= Újpesti Dózsa|RD2-gols04-1=1|RD2-gols04-2=2|RD2-gols04-agg=3|RD2-time05= Bayern Munique|RD2-gols05-1=4|RD2-gols05-2=3|RD2-gols05-agg=7|RD2-time06= Dynamo Dresden|RD2-gols06-1=3|RD2-gols06-2=3|RD2-gols06-agg=6|RD2-time07= Ajax|RD2-gols07-1=1|RD2-gols07-2=0|RD2-gols07-agg=1|RD2-time08= CSKA Sofia  (a.p.) |RD2-gols08-1=0|RD2-gols08-2=2|RD2-gols08-agg=2|RD2-time09= Club Brugge|RD2-gols09-1=2|RD2-gols09-2=4|RD2-gols09-agg=6|RD2-time10= FC Basel|RD2-gols10-1=1|RD2-gols10-2=6|RD2-gols10-agg=7|RD2-time11= Celtic Glasgow|RD2-gols11-1=0|RD2-gols11-2=1|RD2-gols11-agg=1|RD2-time12= Vejle BK|RD2-gols12-1=0|RD2-gols12-2=0|RD2-gols12-agg=0|RD2-time13= Estrela Vermelha|RD2-gols13-1=2|RD2-gols13-2=2|RD2-gols13-agg=4|RD2-time14= Liverpool|RD2-gols14-1=1|RD2-gols14-2=1|RD2-gols14-agg=2|RD2-time15= Dinamo Bucareste|RD2-gols15-1=0|RD2-gols15-2=2|RD2-gols15-agg=2|RD2-time16= Atlético de Madrid|RD2-gols16-1=2|RD2-gols16-2=2|RD2-gols16-agg=4|RD3-time01= Spartak Trnava|RD3-gols01-1=1|RD3-gols01-2=1|RD3-gols01-agg=2 (3)|RD3-time02= Újpesti Dózsa  (gp) |RD3-gols02-1=1|RD3-gols02-2=1|RD3-gols02-agg=2 (4)|RD3-time03= Bayern Munique|RD3-gols03-1=4|RD3-gols03-2=1|RD3-gols03-agg=5|RD3-time04= CSKA Sofia|RD3-gols04-1=1|RD3-gols04-2=2|RD3-gols04-agg=3|RD3-time05= FC Basel|RD3-gols05-1=3|RD3-gols05-2=2|RD3-gols05-agg=5|RD3-time06= Celtic Glasgow  (a.p.) |RD3-gols06-1=2|RD3-gols06-2=4|RD3-gols06-agg=6|RD3-time07= Estrela Vermelha|RD3-gols07-1=0|RD3-gols07-2=0|RD3-gols07-agg=0|RD3-time08= Atlético de Madrid|RD3-gols08-1=2|RD3-gols08-2=0|RD3-gols08-agg=2|RD4-time01= Újpesti Dózsa|RD4-gols01-1=1|RD4-gols01-2=0|RD4-gols01-agg=1|RD4-time02= Bayern Munique|RD4-gols02-1=1|RD4-gols02-2=3|RD4-gols02-agg=4|RD4-time03= Celtic Glasgow|RD4-gols03-1=0|RD4-gols03-2=0|RD4-gols03-agg=0|RD4-time04= Atlético de Madrid|RD4-gols04-1=0|RD4-gols04-2=2|RD4-gols04-agg=2|RD5-time01= Bayern Munique  (Des.) |RD5-gols01=1  4 |RD5-time02= Atlético de Madrid|RD5-gols02=1  0 '}}

 Segunda fase 

|}

 Quartas de final 

|}

¹ Újpest venceu por 4-3 na cobrança de pênalti.

 Jogos de Ida 

 Jogos de Volta Újpesti Dózsa 2-2 Spartak Trnava no agregado. Újpesti Dózsa ganhou nos pênaltis.O Bayern de Munique ganhou por 5-3 no agregado.Celtic ganhou por 6-5 no agregado.O Atlético de Madrid ganhou por 2-0 no total. Semifinal 

|}

 Jogos de Ida 

 Jogos de Volta O Bayern de Munique ganhou por 4-1 no totalO Atlético de Madrid ganhou por 2-0 no total''

Final

Nova partida

Premiação

Artilheiros

Ligações externas 
 

1973–74
1973 no futebol
1974 no futebol